Osoby o tym nazwisku:
 Ahmet Ataýew – turkmeński piłkarz
 Öwezgeldi Ataýew – turkmeński polityk
 Serdaraly Ataýew – turkmeński piłkarz